László Magyar ist der Name folgender Personen:

* László Magyar (Entdecker) (1818–1864), ungarischer Reisender und Entdecker
 László Magyar (Schwimmer) (* 1936), ungarischer Schwimmer